Tarazona  Tarassona , municipi d'Aragó
 Tarazona (llinatge), llinatge de rics-homes aragonesos
 Tarazona de Guareña, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Tarazona de la Mancha, municipi al nord de la província d'Albacete 
 Tarazona y el Moncayo, comarca d'Aragó a la província de Saragossa 
 Bisbe de Tarazona, bisbat d'Aragó i part de l'arxidiòcesi de Saragossa 
 Antoni Tarazona i Blanch (Sedaví, Província de València, 1843 - Madrid, 1906), astrònom valencià
 Ignasi Tarazona i Blanch (Sedaví, 1854 - València, 1924), astrònom valencià